De 1500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 8 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 15 maart 2014.

Titelverdediger was Zbigniew Bródka uit Polen die in een seizoen met zes winnaars in zes races de meeste punten verzamelde. Bart Swings en Håvard Bøkko werden tweede en derde. Hoewel Bródka wel de olympische titel veroverde viel hij in de wereldbeker net buiten het podium en werd opgevolgd door Koen Verweij die het meest constant presteerde voor Shani Davis en Denis Joeskov.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Astana

Berlijn

Inzell

Heerenveen

Mannen 1500 meter
2013/2014